Ponte Cappuccini ima više značenja:
 Ponte Cappuccini, Pesaro-Urbino
 Ponte Cappuccini, Salerno